Мария Чехова: Чехова, Мария Александровна (1866—1937) — издательница, автор воспоминаний; педагог, председательница Союза равноправности женщин и Лиги равноправия женщин.
 Чехова, Мария Павловна (1863—1957) — педагог, художница, создательница Дома-музея А. П. Чехова в Ялте, сестра А. П. Чехова.